Öresundsparken kan syfta på:
 Öresundsparken, Helsingborg – en park i Helsingborg
 Öresundsparken, Malmö – en park i Malmö
 Öresundsparken, Landskrona – ett bostadsområde i Landskrona
Öresundsparken, Lomma kommun - ett naturreservat i Lomma kommun